El término El señor de las moscas puede referirse a:

 El señor de las moscas, novela escrita por William Golding en 1954.
 El señor de las moscas, película dirigida por Peter Brook en 1963.
 El señor de las moscas, película dirigida por Harry Hook en 1990.